Delvaux puede referirse a:
 Paul Delvaux, un pintor surrealista belga del siglo XX.
 Laurent Delvaux, un escultor del siglo XVIII de los Países Bajos meridionales.